Густав Эрик Лудвигсон (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Хаммарбю».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в «Мёльнлюке», где дорос до основной команды, за которую выступал в четвертом и пятом шведских дивизионах. Перед сезоном 2015 года перешёл в «Севедален», с которым вышел во второй дивизион.

21 декабря 2017 года перешёл в «Эргрюте», где подписал контракт, рассчитанный на один год. 3 апреля 2018 года дебютировал за клуб в Суперэттане в игре с «Варбергом», выйдя на замену на 79-й минуте вместо Алибека Алиева. В составе команды провёл два сезона, за которое провёл более 60 матчей и забил 23 мяча.

Летом 2019 года заключил трёхлетний контракт с «Хаммарбю». Присоединился к команде по окончании сезона. 14 июня 2020 года дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Эстерсундом», выйдя вместо Дарияна Боянича в конце второго тайма. По итогам сезонов 2020 и 2021 годов. В 2021 и 2022 годах вместе с клубом дважды доходил до финала кубка Швеции. В решающем матче 2021 года сильнее в серии пенальти был «Хаммарбю», а год спустя также по пенальти они уступили «Мальмё».

Карьера в сборной 
В декабре 2021 года впервые был вызван в национальную сборную Швеции на январский тренировочный сбор в Португалии, который был позднее отменён из-за пандемии коронавируса.

Личная жизнь 
Прадед, , также в прошлом футболист, выступал за сборную Швеции на Олимпийских играх 1920 и 1924 годов.

Достижения 
Хаммарбю:
 Обладатель Кубка Швеции: 2020/2021
 Финалист Кубка Швеции: 2021/2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хаммарбю»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Эргрюте»
Игроки ФК «Хаммарбю»